Royal Blood (banda)
Royal Blood (álbum)
Royal Blood (filme)

Outros
Gemfire